Захарьевка — название населенных пунктов:

Россия 
 Захарьевка — село в Белогорском районе Амурской области.

Украина 
 Захарьевка (В 1927—2016 гг.— Фрунзовка) — поселок городского типа в Раздельнянском районе Одесской области.